Amargón puede referirse a:

 Al también llamado diente de león:  Taraxacum officinale.
El nombre común de la planta Cichorium intybus